Panofka ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Panofka (1807–1887), deutscher Geiger, Komponist, Gesangslehrer und Musikschriftsteller
 Theodor Panofka (1800–1858), deutscher Klassischer Archäologe, Historiker und Philologe